Formosa do Rio Preto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Formosa do Rio Preto (ort), Bahia, 
 Formosa do Rio Preto (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar